Pieve di San Quirico a San Quirico, frazione di Pescia
 Pieve di San Quirico a San Quirico, frazione di Sissa Trecasali
 Pieve di San Quirico in Alfiano a Castiglion Fibocchi